Coldwater Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coldwater Peak (Alabama)	
 Coldwater Peak (Washington)